Соснов:

 Соснов — село в Теребовлянском районе Тернопольской области Украины.
 Соснов, Алексей Андреевич (1921—1943) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Соснов, Иван Дмитриевич (1908—1993) — советский государственный и хозяйственный деятель.